Тя́га — термін, що має такі значення:
 Тяга — сила рушія (двигуна) літального апарата.
 Реактивна тяга — сила, яку розвиває реактивний струмінь у вигляді витікання робочого тіла із сопла (наприклад, реактивного двигуна).
 Тяга (залізничний транспорт) — тягова машина для пересування потягів рейками (наприклад, парова тяга, тепловозна тяга, електрична тяга).
 Тяга і тара — поняття в галузі транспорту, що описують засоби створення рушійної сили і транспортні засоби, що безпосередньо вміщають корисний вантаж, а також їх взаємодію.
 Тяга — елемент механізму, що передає зусилля і рух від однієї ланки до іншої (наприклад, тяга механізму керма автомобіля, тяга Панара).
 Тяга — різниця тисків повітря або газоподібних продуктів згоряння в каналах споруд і технічних систем, що сприяє притоку середовища в область пониженого тиску..
 Тяга — переважно вертикально або горизонтально напрямлений архітектурний елемент, у вигляді прямої випуклої лінії, що використовується у декоративних цілях для оформлення будівель та споруд.
 Тяга — нав'язлива потреба, що відчувається людиною, змушуює до певної діяльності.
 Станова тяга — вправа зі штангою.
 Тяга — в просторіччі — електричка.

Див. також 
 Зворотна тяга
 Тягоозброєння

Посилання